Rio do Peixe (deutsch: „Fluss des Fisches“) oder Rio dos Peixes (Mehrzahl, deutsch: „Fluss der Fische“) steht für folgende Flüsse in Brasilien:

Bahia
 Rio do Peixe (Rio Paraguaçu)

Goiás
 Linker Zufluss in den Rio Alagadinho
 Rechter Zufluss Rio do Peixe (Caiçara) in den Rio Araguaia bei Cardoso und seinem rechten Zufluss Ribeirão do Peixe
 Rechter Zufluss in den Rio Araguaia bei Ribeirãozinho
 Rechter Zufluss in den Rio das Almas
 Rechter Zufluss in den Rio Corumbá 
 Rechter Zufluss in den Stausee Serra da Mesa 
 Rechter Zufluss in den Rio Crixás-Açu
 Rechter Zufluss in den Rio Piracanjuba
 Rechter Zufluss in den Rio São Tomás südlich von Rio Verde
 ein anderer Name des Rio Aporés, ein rechter Zufluss in den Rio Paranaíba

Mato Grosso
 Rio Peixe de Couro im Pantanal

Minas Gerais
 Zufluss des Rio Preto do Itambé
 Rechter Zufluss in den Rio da Prata (Minas Gerais)
 Rio dos Peixes

Pará
 Rio do Peixe

Paraíba
 Rio Peixes

Paraná
 Rio do Peixe (Alívio), linker Quellfluss des Rio Alívio
 Rio do Peixe, alternativer Name des Rio Alonso
 Rio do Peixe (Piquiri), linker Nebenfluss des Rio Piquiri

Santa Catarina
 Rio do Peixe (Río Uruguay), rechter Nebenfluss des Río Uruguay

São Paulo (Bundesstaat)
 Rio do Peixe (Río Paraná)